

Cinema
Pugno d'acciaio (Sidekicks) – film statunitense del 1992  diretto da Aaron Norris

Musica
Sidekicks – album di Tom Fogerty

Televisione
Una strana coppia (Sidekicks) – film per la televisione statunitense del 1974 diretto da Burt Kennedy
L'ultimo cavaliere elettrico (Sidekicks) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1987
I Fantaeroi (Sidekick) – Serie animata canadese trasmessa dal 2010 a oggi